

Földrajz 
 Amerikai Egyesült Államok
 George, Iowa
 George, Missouri
 George, Washington
 George megye, Mississippi
 George légitámaszpont, Kalifornia

 Dél-afrikai Köztársaság
 George, Nyugat-Fokföld

Zene 
 George, ausztrál rockegyüttes
 George, Cartman-középlemez
 George, Headless Chickens-dal

Egyéb 
 George, keresztnév
 George, vezetéknév